Баркин — фамилия. Известные носители:
 Баркин, Илья Иванович (1923—1983) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Баркин, Виталий Фомич (1938—2018) — заслуженный художник Адыгеи, член Союза художников России.
 Баркин, Хасинто (1915—?) — кубинский футболист, защитник, участник чемпионата мира 1938 года.
 Баркин, Эллен (род. 1954) — американская актриса.

Примечания